Quadrichromie
 YMCK (groupe)